Маквил има више значења:
 Маквил (Кентаки)
 Маквил (Северна Дакота)